Pydna ist die Bezeichnung

 einer Hafenstadt des antiken Makedonien, siehe Pydna (Antike)
 einer Schlacht, die dort stattgefunden hat, siehe Schlacht von Pydna
 einer modernen Gemeinde am Ort des antiken Pydna, siehe Archea Pydna
 eines Gemeindebezirks in Griechenland, siehe Pydna (Gemeindebezirk)
 einer Ortsgemeinschaft in Griechenland, siehe Pydna (Ortsgemeinschaft)
 einer Gemeinde in Griechenland, siehe Pydna-Kolindros
 einer Raketenbasis im Hunsrück, siehe Pydna (Raketenbasis)